Eduard von Böhm-Ermolli – generale austro-ungarico
 Giulio Ermolli – arbitro di calcio e calciatore italiano
 Palazzina Russo Ermolli – edificio di Napoli